El término Ganryu puede referirse a:

 Sasaki Kojirō (1585?-1612), también conocido como Ganryū Kojirō, (1585?-1612), espadachín japonés.
 Ganryu (1999), videojuego para la consola Neo Geo desarrollado por Visco.
 Ganryu, personaje de la serie de videojuegos Tekken.